Клевенский — фамилия:
 Клевенский, Иван Гаврилович — коллежский советник, вице-губернатор Смоленской (1839), Могилёвской (1840-41) и Полтавской (1841-43) губерний
 Клевенский, Митрофан Михайлович (1877—1939) — литературовед и историк общественной мысли, педагог, библиограф, просветитель, участник революционного движения.